Блокба́стер (, первоначально block-buster — «разрушитель квартала») — неологизм англоязычной прессы для наименования наиболее мощных (весом до нескольких тонн) авиабомб Великобритании периода Второй мировой войны.
На военном сленге бомбы этого типа назывались «печеньями» (cookie). Официальное наименование — «бомба высокой мощности» (HC — High Capacity bomb). Немцы называли их «воздушными минами» (Luftmine).

В сочетании с зажигательными бомбами блокбастеры применялись во второй половине войны для тотального разрушения немецких городов посредством ковровых бомбардировок.

Конструкция 

Бомбы этого типа имели вес 4000, 8000 и 12000 фунтов. Тонкостенный корпус блокбастера позволял довести вес аммотола до 75 % от веса бомбы. (В бомбах средней мощности вес взрывчатки не превышал 50 % веса бомбы). В ходе войны максимальный вес блокбастеров увеличился с 4000 фунтов до 12000 фунтов. Бомбы весом более 4000 фунтов собирались из секций по 4000 фунтов. Бомба «Mark I» имела сварной цилиндрический корпус из стали толщиной . Диаметр бомбы — , длина корпуса — , общая длина — 115 дюймов. Наконечник бомбы был коническим, а в качестве стабилизатора использовался пустой закрытый цилиндр длиной . Т-образный стальной брус внутри бомбы придавал жёсткость конструкции. Дальнейшие модификации отличались незначительно, конический наконечник заменили округлым, число взрывателей увеличили с одного до трёх, чтобы гарантировать детонацию. Версии «Mark V» и «Mark VI» производились в США.

Бомбы весом 8000 фунтов и 12000 фунтов состояли из двух и трёх секций по 4000 фунтов, соединённых болтами. Однако эти секции имели увеличенный диаметр .

Применение 
Англия
Для бомбардировки блокбастерами использовались бомбардировщики «Виккерс Веллингтон» и «Москито». Но наиболее тяжёлые бомбы весом 8000 и 12000 фунтов могли нести только «Ланкастеры» с модифицированным бомболюком. Первоначально применялись в основном «беспокоящие» ночные и точечные бомбардировки стратегически важных объектов, которые оказались малоэффективны из-за неточности бомбометания. Даже при случайном попадании немцы быстро устраняли локальный ущерб. Убедившись в этом и по мере завоевания господства в воздухе, англо-американское командование перешло к тактике массированных ковровых бомбардировок немецких городов для их полного уничтожения комбинированным применением блокбастеров и зажигательных бомб.

Блокбастер разрушал здания в эпицентре взрыва, но, главное, взрывной волной сносил черепичные крыши, выбивал стёкла и двери во всех зданиях на сотни метров вокруг. Отсутствие крыш делало здания уязвимыми для многих сотен мелких зажигательных бомб, которые сбрасывались вместе с блокбастером. Отсутствие оконных стёкол и дверей в зданиях создавало хорошую тягу воздуха и способствовало быстрому развитию пожара. При плотной застройке и поражении большой площади многочисленные пожары сливались в единый огненный смерч, с которым невозможно было бороться.

Блокбастер минимального веса разрешалось сбрасывать с высоты не менее 2 км, иначе взрывная волна могла повредить самолёт.

В 1943 году на Германию было сброшено 25000 блокбастеров, в 1944 году — 38000 и в 1945 году за четыре месяца 25000.

Невзорвавшиеся блокбастеры находят в Германии по сей день. Последние находки были в 2011, 2013, 2016 и
2018 годах. При их обезвреживании жителей эвакуировали в радиусе от 1.5 до 2.5 км.

Германия
Во время авианалетов на Британию немецкая авиация применяла тяжелую авиабомбу SC-1800 весом 1800 кг по прозвищу «Сатана».

Награждение 
В 1947 разработчик блокбастера Альфред Сесил Брукс был награждён орденом Британской империи с формулировкой «за выдающиеся заслуги перед Короной, суть которых не может быть разглашена».

См. также 
 Стратегические бомбардировки во время Второй мировой войны
 MOAB
 BLU-82
 Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности
 Бомбардировка Дрездена

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 A 12,000lb HC blockbuster pictured in the factory minus-tail unit
 A 12,000lb HC blockbuster being dropped
 An 8,000lb HC blockbuster about to be loaded aboard a Lancaster

Оружие по алфавиту
Авиационные бомбы Великобритании
Авиабомбы Второй мировой войны